ekspres – zamek błyskawiczny
 ekspres – rodzaj pociągu
 ekspres – rodzaj broni
 ekspres do kawy
 ekspres wspinaczkowy